Красотки  — надсемейство стрекоз из подотряда равнокрылых.

Описание 
Тело имаго, обычно, металлически блестящие зелёной или синей окраски. У большинства видов крылья окрашены. За узелком имеется не менее шести поперечных жилок. Птеростигма длинная. Развиваются в текущих водах.

Систематика 
В состав надсемейства входят 19 семейств. Возможно, надсемейство является парафилетическим:
В 2021 году было добавлено ещё 5 новых семейств и восстановлено 2 семейства. Предполагается, что семейства, ранее включенные в надсемейство Calopterygoidea, образуют немонофилетическую группу по отношению к Coenagrionoidea, состоящее из трёх основных групп и отдельно корневой род Priscagrion (группа 1)

 Amanipodagrionidae Dijkstra & Ware, 2021
 Amphipterygidae Selys, 1853
 Argiolestidae Fraser, 1957
 Calopterygidae Selys, 1850 — Красотки
 Chlorocyphidae Cowley, 1937
 Devadattidae Dijkstra, 2014
 Dicteriadidae Montgomery, 1959
 Euphaeidae Yakobson & Bianchi, 1905
 Heteragrionidae Rácenis, 1959
 Hypolestidae Fraser, 1938
 Lestoideidae Munz, 1919
 Megapodagrionidae Calvert, 1913
 Mesagrionidae Kalkman & Sanchez-Herrera, 2021
 Mesopodagrionidae Kalkman & Abbott, 2021
 Pentaphlebiidae Novelo-Gutiérrez, 1995
 Philogangidae Kennedy, 1920
 Philogeniidae Rácenis, 1959
 Philosinidae Kennedy, 1925
 Polythoridae Munz, 1919
 Priscagrionidae Kalkman & Bybee, 2021
 Protolestidae Dijkstra & Bybee, 2021
 Pseudolestidae Fraser, 1957
 Rhipidolestidae Silsby, 2001
 Rimanellidae Davies & Tobin, 1984
 Tatocnemididae Racenis, 1959
 Thaumatoneuridae Fraser, 1938

Incertae sedis
До 2021 года часть родов не имело определённого систематического положения.

 Agriomorpha (Rhipidolestidae)
 Amanipodagrion (Amanipodagrionidae)
 Bornargiolestes (Rhipidolestida)
 Burmargiolestes (Rhipidolestidae)
 Dimeragrion (?Heteragrionidae)
 Heteropodagrion (?Heteragrionidae)
 Mesagrion (Mesagrionidae)
 Mesopodagrion (Mesopodagrionidae)
 Priscagrion (Priscagrionidae)
 Protolestes (Protolestidae)
 Rhipidolestes (Rhipidolestidae)
 Sciotropis (?incertae sedis)
 Sinocnemis (Priscagrionidae)
 Tatocnemis (Tatocnemididae)

Примечания 

Равнокрылые стрекозы